Onga (district), een district in Japan
 Onga (gemeente in Fukuoka), een gemeente in Japan
 Onga (Gabon), een plaats in Gabon
 Onga (Hongarije), een plaats in Hongarije